В геологии (от ископать, искапывать) — выкапываемый из глубины земли:

 Ископаемые остатки (окаменелости)
 Полезные ископаемые

Производные 
 Руководящие ископаемые
 Ископаемый уголь
 Ископаемое топливо

Примечания